«Hook Me Up» — другий студійний альбом австралійського сестринського поп-дуету The Veronicas. Реліз відбувся 3 листопада 2007 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт дуету The Veronicas 

Альбоми The Veronicas
Альбоми, спродюсовані Ґреґом Веллсом
Альбоми Sire Records